Ludzie:
 Jan Piotr Norblin – malarz
 Aleksander Jan Konstanty Norblin – syn malarza Jana Piotra, brat Louisa
 Wincenty Norblin – syn Aleksandra Jana Konstantego, wnuk malarza Jana Piotra,
 Ludwik Norblin – syn Wincentego, wnuk Aleksandra Jana Konstantego, prawnuk malarza Jana Piotra Norblina 
 Sébastien Louis Guillaume Norblin – malarz, syn Jana Piotra, brat Louisa
 Louis Pierre Martin Norblin – wiolonczelista, syn Jana Piotra, brat Sébastiena
 Stefan Norblin (1892-1952) – polski artysta plastyk, malarz, ilustrator i plakacista
 Pozostałe:
 Norblin, Bracia Buch i T. Werner – przedsiębiorstwo w Warszawie